Toponímia:
 Alma (Colorado)
 Alma (Geòrgia)
 Alma (Illinois)
 Alma (Kansas)
 Alma (Missouri)
 Alma (Nebraska)
 Alma (Quebec) 
 Alma (Wisconsin)
 (390) Alma, asteroide descobert per Guillaume Bigourdan el 1894
 Riu Alma 
 Riu Alma (Nova Zelanda)
 Miscel·lània: Batalla del riu Alma, enfrontament de 1854 de la Guerra de Crimea, entre l'Imperi rus i l'aliança formada pel Regne Unit, el Segon Imperi Francès i l'Imperi otomà
 ALMA o Atacama Large Millimeter Array, projecte astronòmic internacional